Slovo falanga má několik významů:

 Falanga – bitevní řada, obdélníková formace pěchoty
 Falanga (Španělsko) – politická strana ve Španělsku
 základní jednotka ideální společnosti v díle utopického socialisty Charlese Fouriera
 2K8 Falanga – sovětská protitanková řízená střela
 Falanga, Fallangion – řecké pojmenování pavoukovců řádu Solifug
 Ruch Narodowo-Radykalny Falanga – polské politické uskupení
 označení pro libanonskou stranu Katáib